Le Vaudreuil – comune francese di 3.733 abitanti situato nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Vaudreuil-sur-le-Lac – villaggio del Canada, situato nella provincia del Québec, nella regione di Montérégie
 Vaudreuil-Dorion – città canadese nella provincia del Québec
 Terrasse-Vaudreuil – comune del Canada, situato nella provincia del Québec